Не поистовећивати са појмом Петница.

Петњица може бити:

Петњица, насељено место и седиште истоимене општине, Црна Гора
Петњица, насељено место у општини Шавник, Црна Гора